La formula molecolare C2H2O2 può indicare:
 Gliossale
 Acetolattone
 Etindiolo

Formule molecolari